Дериват може да се отнася за:
 Дериват (химия), химично съединение - производна; напр. азотсъдържащи производни, хидроксилни производни (феноли), карбонилни производни и пр.
 Дериват (финанси), финансов инструмент